Rammer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Rammer (* 1946), deutscher Psychologe, Autor und Publizist 
 Hans Rammer (1891–1969), österreichischer Politiker (VdU)
 László Rammer (* ~1952), ungarischer Badmintonspieler
 Mathias Rammer (1830–1908), österreichischer Bauerngutsbesitzer und katholisch-konservativer Politiker

Rammer steht für
 historische Berufsbezeichnung sowie eine Baumaschine zum Einrammen von Pfählen, siehe Ramme (Maschine)